Atkinson kan som auktorsförkortning betyda:

 William Stephen Atkinson
 George Francis Atkinson

Robotskapade auktorsförkortningar